Isabel II ha sido el nombre utilizado por varios buques de la Armada Española como forma de honrar a la que fuera reina Isabel II de España:

 , goleta de tres cañones botada en 1832.
 , goleta de tres cañones botada en 1834.
 , vapor de ruedas asignado en 1834, renombrado Santa Isabel en 1850, y activo hasta 1860.
 , bergantín de seis cañones asignado en 1835, y activo hasta 1847.
 , corbeta de 24 cañones asignada en 1836, y en activo hasta 1866.
 , fragata de vela de 44 cañones asignada en 1836, en servicio hasta 1865.
 , vapor de ruedas asignado en 1851, renombrado Ciudad de Cádiz tras la revolución de 1868 y activo hasta 1882.
 , navío de línea asignado en 1856, y activo hasta 1889.
 , crucero asignado en 1883, y activo hasta 1902.

Nombres de buques de la Armada de España